Horohoro bezeichnet
 Horohoro (Neuseeland), Ort in Neuseeland
 eine Figur aus der Manga- und Animaserie Shaman King